O nome Goni foi utilizado para nomear quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico Noroeste. Além destes, a variante Koni foi utilizada em 2003 antes do erro ortográfico ser corrigido pelo Comitê de Tufões WMO. O nome foi contribuído pela Coreia do Sul que significa cisne em coreano.

Tempestade tropical severa Koni (2003) (T0308, 08W, Gilas) - tempestade tropical com intensidade equivalente a um furacão de categoria 1 na escala de furacões de Saffir-Simpson que atingiu o sul da China e o norte do Vietnã, causando pelo menos duas fatalidades.
Tempestade tropical Goni (2009)  (T0907, 08W, Jolina) - tempestade tropical que afetou o norte das Filipinas e atingiu o sul da China, causando pelo menos 19 fatalidades e 30 milhões de dólares em prejuízos.
 Tufão Goni (2015) (T1515, 16W, Ineng)
Tufão Goni (2020) (T2019, 22W, Rolly) - um tufão equivalente de categoria 5 que bateu o recorde do furacão mais forte a atingir terra com ventos de  em Bato, Catanduanes, Filipinas em 1 de novembro de 2020.

Depois da tempestade de 2020, foi anunciado que o nome Goni iria ser retirado das listas. O nome substituto vai ser escolhido em 2022.

Desambiguação